Пиларес има више значења:

 Пиларес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиларес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пиларес (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику